Back to Black:
 «Back to Black» — сингл британской певицы и автора песен Эми Уайнхаус.
 «Back to Black» — второй и последний студийный альбом британской певицы Эми Уайнхаус.

См. также